

Cinema 
Mai dire mai (Never Say Never Again) – film del 1983 diretto da Irvin Kershner
 Mai dire mai – film documentario del 2016 diretto da Andrea Salvadore
 Mai dire mai – cortometraggio del 2018 diretto da Luca Pastore

Letteratura 
Mai dire mai (Hill Girl) – romanzo di Charles Williams del 1951

Musica 
 Mai dire mai – singolo di Alexia del 2005
 Mai dire mai – album dei Fratelli di Soledad del 2007
 Mai dire mai – album di Anna Tatangelo del 2007
 Mai dire mai – singolo di Anna Tatangelo del 2008
 Mai dire mai – singolo di Luciano Ligabue del 2020
 Mai dire mai (la locura) – singolo di Willie Peyote del 2021

Televisione 
 Mai dire mai – episodio della quinta stagione di Carabinieri
 Mai dire mai (Never Say Never) – episodio della ottava stagione di E.R. Medici in prima linea
 Mai dire mai (The Man Who Cried Wife) – episodio della terza stagione di Moonlighting
 Mai dire mai – programma televisivo di RAI 3